Харб ( - «Война») — арабское слово, может использоваться и как имя собственное, и как нарицательное.

 Харб ибн Умайя — один из представителей рода Омейядов, дед первого халифа.
 Абу Суфьян ибн Харб — сын Харб ибн Умайя.
 Дар аль-харб — религиозно-политический термин.
 Харб аль-Фиджар — эпизод биографии пророка Мухаммеда.
 Кабила Харб — одно из бедуинских племён Саудовской Аравии.

арабские имена